La Torre Figuerola, també coneguda com a Can Fuster, és un edifici protegit com a bé cultural d'interès local a Barcelona.

Descripció 
Se situa al districte núm. 7, Horta-Guinardó, al sector de Sant Genís dels Agudells.

Aquesta finca havia tingut una gran extensió de terreny, actualment ocupada per blocs de pisos. L'edifici es va salvar de l'enderrocament malgrat trobar-se en estat ruïnós. Va ser restaurat, tot respectant l'estructura exterior i l'interior. S'hi poden veure la porta principal dovellada i els finestrals gòtics flamígers. Sota l'edifici s'hi conserven gran túnels i passadissos subterranis.

Història 
Aquesta masia porta el nom d'una important família dins la història de l'Espanya del . Laureà Figuerola, jurisconsult i polític, nat a Calaf el 1816, fou ministre d'hisenda al govern provisional espanyol arran dels fets de setembre de 1868, i va ser el creador de la cèdula personal.

La finca fou adquirida fa anys per l'ajuntament i cedida a l'artista Alfred Palmero de Gregorio. Avui és la seu de l'Institut d'Art Palmero.

Referències 

Figuerola
Patrimoni monumental d'Horta-Guinardó
Sant Genís dels Agudells